Salon (französisch „großer Saal“) steht für:

 Salon (Zimmer), Gesellschaftszimmer, Empfangszimmer oder Saal eines repräsentativen Hauses
 in Österreich und Frankreich auch generell das Wohnzimmer
 ein Schönheitspflege- oder Frisör-Geschäftsraum
 musikalischer Salon, siehe Salonmusik
 in der mittleren Neuzeit verbreitete Form der Geselligkeit, siehe Literarischer Salon
 Doppelsalon, ehemaliger literarischer Salon in Berlin
 Salon Sophie Charlotte, Berliner Abendveranstaltung
 Salon Kitty, ehemaliges Berliner Bordell
 Salon (Zeitschrift)

Salon heißen folgende geographische Objekte:

 Menetou-Salon, französische Gemeinde im Département Cher
 Salon (Gemeinde, Aube), französische Gemeinde im Département Aube
 Salon (Dordogne), französische Gemeinde im Département Dordogne
 Salon-de-Provence, französische Gemeinde im Département Bouches-du-Rhône
 Salon-la-Tour, französische Gemeinde im Département Corrèze
 Salon (Indien), Ort im indischen Bundesstaat Uttar Pradesh
 Salon (Aube), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Aube
 Salon (Saône), Fluss in Frankreich, Nebenfluss der Saône

Salon steht für temporäre Kunstausstellungen und für Messen:

 Caravan Salon, Messe für mobile Freizeit
 Comic-Salon Erlangen, Comic-Festival
 Genfer Auto-Salon, Automobil-Fachmesse
 Salón de Artistas Colombianos, jährliche Kunstausstellung in Kolumbien
 Salon des Artistes Français, jährliche Kunstausstellung der Société des Artistes Français in Paris
 Salon d’Automne, jährliche Kunstausstellung der Société du Salon d’Automne in Paris
 Salon des beaux-arts, Kunstausstellung der Société nationale des beaux-arts in Paris
 Salon des Impressionistes, siehe Impressionismus (Malerei) #Gruppenausstellungen 
 Salon des Indépendants, Kunstausstellung der Société des Artistes Indépendants in Paris
 Salon du livre, siehe Pariser Buchmesse
 Salon de Paris, ehemalige Kunstausstellung in Paris
 Salon des Réalités Nouvelles, jährliche Kunstausstellung in Paris
 Salon des Refusés, ehemalige Kunstausstellung in Paris
 Salon des Tuileries, ehemalige Kunstausstellung in Paris

Salon steht außerdem für:

 Champagne Salon, Champagnerhaus mit Sitz in Le Mesnil-sur-Oger
 Mathematisch-Physikalischer Salon, Museum der Staatlichen Kunstsammlungen Dresden
 Salon (Ludwigsburg), Bildungsanstalt bei Ludwigsburg
 Salón de la Plástica Mexicana, Kunstmuseum in Mexiko-Stadt
 Salon.com, US-amerikanisches Internetmagazin
 Salut Salon, Hamburger Kammermusikensemble
 Schelling-Salon, Münchner Traditionsgaststätte
 Sport & Salon, österreichische Zeitschrift
 Syntopischer Salon, interdisziplinäres Projekt

Siehe auch:
 Saloon
 Salonbolschewist
 Salontiroler
 Salonwagen